Alberto Longoni, pittore italiano
 Jack La Cayenne, nome d'arte di Alberto Longoni, attore italiano